Luís Gervasoni (1907-1963), joueur brésilien de football ;
 Mario Gervasoni (1934-2014), coureur cycliste italien ;
 Mireille Cébeillac-Gervasoni (1942-2017), historienne française ;
 Arturo Gervasoni (1962), compositeur argentin ;
 Stefano Gervasoni (1962), compositeur italien.